Ghost town ():

 Музыка
  — альбом исполнителя Майка Кинселлы.
 Ghost Town (альбом Poco) — 17-й студийный альбом американской рок-группы Poco.
  — музыкальная группа.
  — песня группы Cheap Trick.
  — песня Адама Ламберта с альбома «The Original High».
  — песня группы The Specials.
 Ghosttown — песня Мадонны с альбома «Rebel Heart».

 Прочее
  — компьютерная игра 1981 года.
  — вестерн 1956 года.
 Город призраков (Ghost Town) — комедийная драма 2008 года.
  — парк развлечений в США.